Татаринова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Татаринова, Екатерина Филипповна (1783—1856) — религиозный деятель, организатор «Духовного союза» в аристократической среде Санкт-Петербурга.
 Татаринова, Елена Алексеевна (1897—1987) — советский скульптор, монументалист. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1967).
 Татаринова, Людмила Евдокимовна (1927—2017) — советский и российский учёный, специалист по древнерусской литературе.
 Татаринова, Ольга Ивановна (1939—2007) — русский прозаик и поэт, переводчик.
 Багалей-Татаринова, Ольга Дмитриевна (1890—1942) — советский историк, архивист, библиограф, библиотековед.